Kana of Qana kan verwijzen naar:
 Kana (Japans) - de verzamelnaam voor de twee syllabische schriften van het Japans
 Kana (Israël) - drie plaatsen in Israël (bruiloft te Kana): zie Kafr Kanna
 Qana (Libanon) - een plaats in Libanon
 Kana (uitgeverij) - een Frans bedrijf dat manga uitgeeft in het Frans en aanvankelijk ook in het Nederlands
 Kana (imprint) - een label van Ballon Media, een uitgeversgroep in België, dat de Nederlandstalige afdeling van het Franse bedrijf Kana voortzet
 Kana (popgroep) - een Franse reggaegroep
 Kana (J-Pop) - een Japanse popartiest
 Kana (Noorwegen) - een plaats in de Noorse gemeente Hurum
 Kana (bedrijf) - maker van Kana Customer relationship management software
 Kana bier - Belgisch speciaalbier.